Seksafera w Samoobronie
 Seksafera w Urzędzie Miasta w Olsztynie